Elektriciteitsopwekking, het maken van elektriciteit
Decentrale opwekking, het verspreid opwekken van energie
Opwekking uit de doden, als synoniem voor opstanding uit de doden
Opwekking (christendom), geestelijke vernieuwing in het christendom

Stichting Opwekking 
Stichting Opwekking, christelijke stichting van charismatische signatuur
Opwekking (conferentie), jaarlijkse pinksterconferentie bij Walibi Holland in Biddinghuizen
Opwekking Magazine, het tijdschrift van de stichting
Opwekkingslied, een lied van de stichting
Opwekkingsbundel, liedbundel van de stichting